Garatti est un patronyme porté notamment par :

  (1938-), actrice italienne ;
 Eleanor Garatti (1909-1998), nageuse américaine ;
  (1951-),  homme politique italien ;
 Vittorio Garatti (1927-2023), architecte italien.

Patronyme italien